AKN steht für:
 AKN Eisenbahn GmbH, ein regionales Eisenbahnverkehrs- und Infrastrukturunternehmen mit Sitz in Kaltenkirchen
 Aktionskonferenz Nordsee, eine Umweltschutzorganisation
 Akustikusneurinom, ein aus Binde- und Nervengewebe bestehender gutartiger Tumor
 Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen katholischen Neutestamentler
 Aseptische Knochennekrose, medizinische Sammelbezeichnung für einen Knocheninfarkt
 Asklepios Klinik Nord (AK Nord), ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung im Hamburger Norden
 King Salmon Airport (IATA-Code), Flughafen in Alaska

Akn steht für:
 Akn (), eine Stadtgründung der armenischen Adelsfamilie Artsruni

AKN